La Nationalliga A 1967/68 fue la 71.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Desempate por el título 
 FC Zürich 1 - 0 Grasshopper Club Zürich
 Grasshopper Club Zürich 4 - 1 FC Lugano
 FC Lugano 0 - 2 FC Zürich

FC Zürich se consagró campeón.

Referencias 
 RSSSF

1968
Fútbol en 1967
Fútbol en 1968
Suiza en 1967
Suiza en 1968